Checker oder Der Checker steht für:
 Checker (Checker Can, Checker Tobi, Checker Julian), deutsche Fernsehserie für Kinder
 Der Checker (Fernsehsendung), Fernsehserie im Auftrag des Fernsehsenders DMAX

Checker ist Name folgender Personen:
 Chubby Checker (eigentlich Ernest Evans; * 1941), US-amerikanischer Rock’n’Roll-Sänger

 Cosimo Citiolo (Checker vom Neckar; * 1981), deutscher Sänger, Entertainer und Autor
 Thomas Karaoglan (Checker; * 1993), deutscher Sänger
 Alexander Wesselsky (Der Checker; * 1968), deutscher Sänger und Moderator

Siehe auch:
 Checker Cab